Сангирцы (сангиры, сангихе) — народ и основное население о. Сангихе и о. Талауд в Индонезии. Сангирцы близки с таким народом, как талаудцы. Общая их численность составляет 210 тыс. чел.

Язык 
Говорят на сангирском, талаудском и индонезийском языках, а также их диалектах, которые принадлежат австронезийской языковой семье.

История 
В 16 веке тернатцы подчинили себе сангирцев. Они также были захвачены испанцами и голландцами, пришедшими позднее, из-за чего до сих пор в сангирском языке сохраняется лексика, заимствованная из испанского языка. Только в 1949 году народ сангихе воссоединился с Индонезией.

Религия 
Сангирцы исповедуют протестантизм, находясь при этом под сильным влиянием минахасов.

Быт и хозяйство 
Сангирцы занимаются рыболовством, земледелием (основные культуры - клубнеплоды, корнеплоды, бананы, саго). В источниках часто упоминается и выращивание культуры таро, которая возделывалась на склонах гор и близ рек (Boomgaard 2003: 588). Чтобы защитить выращиваемые плоды кокосов от краж, жители о. Сангир вешали маленьких кукол (по-сангирски, urǒ), которые, по преданию, будут "преследовать вора" (Peacock 1896: 399).

Также большое распространение получили лесное производство (промысел ротанга и эбена), кузнечное дело и ткачество. Хозяйство в основном характеризуется ручным трудом. Известно, что основной рацион сангирцев составляет рыба с овощами.

Основные очаги поселений сангирцев располагаются в прибрежных зонах. Раньше их дома возводились на сваях, однако постепенно они вытесняются современными домами, построенными по индонезийскому типу.

Институт брака
В сангирском обществе, достигшему к 20 веку большой плотности, в брак вступали относительно поздно. Исторически сложилась традиция выкупа невесты как важного института общественной организации. Иногда выкуп выглядел в виде целых участков (Henley 2006: 313).

Литература 
 Членов М. А. Сангирцы // Народы и религии мира / Глав. ред. В. А. Тишков. М.: Большая Российская Энциклопедия, 1999. С.468.
 Boomgaard P. In the Shadow of Rice: Roots and Tubers in Indonesian History, 1500-1950 // Agricultural History, Vol. 77, No. 4 (Autumn, 2003), pp. 582–610.
 Henley D. From Low to High Fertility in Sulawesi (Indonesia) during the Colonial Period: Explaining the 'First Fertility Transition // Population Studies, Vol. 60, No. 3 (Nov., 2006), pp. 309–327.
 Peacock M. Dozzils // Folklore, Vol. 7, No. 4 (Dec., 1896), p. 399.

Ссылки 
 [bse.sci-lib.com/article054372.html= Индонезийские языки] // Большая советская энциклопедия
 Сангирцы на Etnolog.ru

Народы Индонезии
Австронезийские народы
Народы Сулавеси